NGC 5019 (другие обозначения — UGC 8288, MCG 1-34-9, ZWG 44.27, IRAS13101+0459, PGC 45885) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5019
Дева (созвездие)